Rosenbichl heißen folgende geographische Objekte:

 Rosenbichl (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Rosenbichl, Katastralgemeinde der Gemeinde Liebenfels, Kärnten
 Steuerbezirk Rosenbichl, ehemaliger Steuerbezirk in Kärnten
 Rosenbichl (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rosenbichl (Gemeinde Texingtal), Ortschaft der Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rosenbichl (Gemeinde Ragnitz), Ortsteil von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rosenbichl (Gemeinde Pinggau), Ortsteil von Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark